cząstka elementarna
 Cząstki elementarne – film z 2006 roku
 Cząstki elementarne – powieść Michela Houellebecq'a

Zobacz też 
 cząstka (ujednoznacznienie)